Брель — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Брель, Анна (род. 1985) — белорусская легкоатлетка, метательница диска.
 Брель, Виктор Тимофеевич (1937—2012) — советский и российский фотохудожник.
 Брель, Жак (1929—1978) — бельгийский поэт, бард, актёр и режиссёр.
 Брель, Мария Петровна (род. 1982) — белорусская гребчиха.
 Брель, Сергей Валентинович (род. 1970) — русский поэт, сценарист, филолог, журналист, краевед, режиссёр документального кино, педагог.

Топоним 
 Брель — город на севере Франции, на территории департамента Уаза.
 Брель — река во Франции, на территории департамента Приморская Сена.